У́лица пятьдеся́т лет Октября́ или У́лица пятидесятиле́тия Октября́ — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица 50-летия Октября — улица в Алма-Ате
 Улица 50-летия Октября — название части проспекта Райымбека в Алма-Ате в 1967—1992 годах.
 Улица 50-летия Октября — улица в Рудном

Россия 
 Улица 50-летия Октября — улица в Алуште автономной республики Крым
 Улица 50 лет Октября — улица в Батайске Ростовской области
 Улица 50 лет Октября — улица в Благовещенске
 Улица 50 лет Октября — улица в Братске Иркутской области
 Улица 50 лет Октября — улица в селе Вад Вадского района Нижегородской области
 Улица 50-летия Октября — улица в Вельске
 Улица 50 лет Октября — улица в Вичуге Ивановской области
 Улица 50 лет Октября — улица во Владивостоке
 Улица 50 лет Октября — улица в Волгограде
 Улица 50 лет Октября — улица в Волоколамске Московской области
 Улица 50 лет Октября — улица в Грозном
 Улица 50 лет Октября — улица в Димитровграде Ульяновской области
 Улица 50 лет Октября — улица в посёлке Емельяново Емельяновского района Красноярского края
 Улица 50-летия Октября — улица в Златоусте Челябинской области
 Улица 50 лет Октября — прежнее (в 1967—2005 гг.) название улицы Академика Кирпичникова в Казани.
 Улица 50 лет Октября — улица в Кемерове
 Улица 50 лет Октября — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Улица 50 лет Октября — улица в Клине Московской области
 Улица 50 лет Октября — улица в селе Кочёво Коми-Пермяцкого округа Пермского края
 Улица 50 лет Октября — улица в Красногорске Московской области
 Улица 50 лет Октября — улица в Краснозаводске Московской области
 Улица 50 лет Октября — улица в Кудымкаре Пермского края
 Улица 50 лет Октября — улица в Курске
 Улица 50 лет Октября — улица в Лесосибирске Красноярского края
 Улица 50 лет Октября — улица в селе Майрамадаг Алагирского района республики Северная Осетия-Алания
 Улица Пятьдесят лет Октября — улица в Москве
 Улица 50 лет Октября — улица в Минеральных Водах Ставропольского края
 Улица 50-летия Октября — улица в посёлке Нижнегорском Нижнегорского района автономной республики Крым
 Улица 50 лет Октября — улица в Нижнекамске Республики Татарстан
 Улица 50 лет Октября — улица в Норильске
 Улица 50 лет Октября — улица в Омске
 Улица 50 лет Октября — улица в Ростове-на-Дону
 Улица 50 лет Октября — улица в Ртищеве Саратовской области
 Улица 50 лет Октября — улица в посёлке Самусе ЗАТО Северска Томской области
 Улица 50 лет Октября — улица в Саратове
 Улица 50 лет Октября — улица в Сосновом Боре Ленинградской области
 Улица 50 лет Октября — улица в Тюмени
 Улица 50 лет Октября — улица в Уфе
 Улица 50 лет Октября — улица в Учалах
 Улица 50 лет Октября — улица в Чебоксарах
 Улица 50-летия Октября — улица в Череповце Вологодской области
 Улица 50 лет Октября — улица в Черкесске
 Улица 50 лет Октября — улица в Ядрине республики Чувашия
 Улица 50 лет Октября — улица в Якутске
 Улица 50 лет Октября — улица в городе Ярцево Смоленской области
 Улица 50 лет Октября — улица в Тольятти

Украина 
 Улица 50-летия Октября — улица в Александрии Кировоградской области
 Улица 50-летия Октября — улица в Боярке Киевской области
 Улица 50-летия Октября — улица в Дебальцеве Донецкой области
 Улица 50 лет Октября — прежнее название улицы Грязнова в Каменке-Днепровской Запорожской области
 Улица 50 лет Октября — прежнее название улицы Горняков в Кривом Роге Днепропетровской области
 Улица 50 лет Октября — прежнее название Соборной улицы в Кропивницком
 Улица 50 лет Октября — прежнее название Соборной улицы в Марганце Днепропетровской области

См. также 
 Улица Октября
 Проспект 50 лет Октября
 Бульвар 50 лет Октября
 Площадь 50 лет Октября